«Акрон» — российский футбольный клуб из Тольятти. Основан в 2018 году. В сезоне 2019/20 — победитель Первенства ПФЛ в группе «Урал-Приволжье». С сезона 2020/21 выступает в Первой лиге.

История 
В 2015 году  (директор и  ГК «Акрон Холдинг» — промышленно-металлургического объединения) — создал АНО «Футбольный клуб „Акрон“».

В 2018 году «Акрон» выступал в первенстве России среди ЛФК (III дивизион), зона МФС «Приволжье», где занял 3-е место. В Кубке МФС «Приволжье» команда пробилась до стадии 1/2 финала.

В следующем году «Акрон» дошёл до 1/32 финала Кубка России, где уступил «Мордовии» — 1:1, пен. 3:5.

Главным тренером команды в период с февраля 2019 по октябрь 2020 года являлся Дмитрий Емельянов. В октябре в тренерском штабе произошли изменения: Дмитрий Годунок занял место и. о. главного тренера, тренер вратарей Денис Соловьёв сохранил место, а тренер Николай Котовец покинул штаб вместе с Емельяновым.

Приоритеты в селекционной работе клуба — возвращение воспитанников Академии футбола имени Ю. Коноплёва, а также футболистов, ранее уже игравших в Тольятти.

По итогам сезона 2020/21 команда заняла 17-е место в ФНЛ, но сохранила прописку из-за неподачи заявки на лицензирование вылетевшего из РПЛ «Тамбова».

В декабре 2021 года главным тренером «Акрона» был назначен испанский специалист Рамон Трибульетч. Однако, 19 января 2022 года стало известно, что Трибульетч из-за отсутствия необходимой лицензии не сможет возглавлять клуб и он был переведён на должность технического директора, а тренером клуба стал Дмитрий Емельянов. Перед началом весенней части первенства первого дивизиона главным тренером стал .

В июне 2022 года «Акрон» вошёл в структуру управления Академии футбола имени Юрия Коноплёва в качестве учредителя.

Стадион 
Домашние матчи команда проводит в Жигулёвске на стадионе «Кристалл». В 2020 году стало известно о том, что клуб временно будет делить «Самара Арену» с «Крыльями Советов». Команда провела там матч против «Шинника» 8 августа.

В планах — полная реконструкция тольяттинского стадиона «Торпедо» (с постройкой на его месте новой современной арены на 10—12 тысяч мест) на основе концессионного соглашения на 49 лет, которое ФК «Акрон» намерен заключить с мэрией Тольятти.

Цвета клуба 
Согласно официальному сайту клуба, основные цвета «Акрона» — красно-чёрные.

Результаты выступлений

Основной состав 
.

Фарм-клуб 
8 апреля 2021 года на официальном сайте «Акрона» появилась информация, что будет создан дублирующий состав тольяттинцев, который примет участие в соревнованиях Третьего дивизиона. Главным тренером этого коллектива был назначен бывший футболист Максим Малаховский, а его помощниками стали Алексей Чуравцев и Денис Иванов. Домашний стадион — «Кристалл» в Жигулёвске

Также в 2019 году, в период подготовки к соревнованиям ПФЛ 2019/20, «Акрон» заявился в Кубок МФС «Приволжье». Команда «Акрон-Л» стала победителем двухкругового группового турнира (матчи в мае — июле), в четвертьфинале в августе «Акрон-2» уступил молодёжной команде саратовского «Сокола» (0:1, 1:0, доп. вр. — 0:1).

Резерв 
Перед дебютом «Акрона» в III дивизионе в 2018 году в некоторых СМИ при перечислении команд-участниц команда «Акрон» обозначалась как «Акрон» (посёлок Новосемейкино, Самарская область). В посёлке Новосемейкино (место рождения владельца клуба — Павла Морозова) расположена школа ФК «Акрон», основана в 2011 году.

В сезоне 2022/23 в ЮФЛ-3 (игроки до 17 лет) принимает участие команда «Акрон — Академия Коноплёва».

Главные тренеры 
В первенстве ЛФК 2018 года команду возглавлял .

Источники 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Акрон» Тольятти
 

Футбольные клубы России
ФК «Акрон»
Автономные некоммерческие организации РФ
Появились в 2018 году в России